Lothal es un planeta ficticio del universo de Star Wars. Aparece en la serie de televisión de Star Wars Rebels.

Descripción
Es un planeta rural remoto y el lugar de nacimiento de Ezra Bridger. Estaba lleno de montículos y túmulos, y había allí un templo Jedi.

Historia 
Lothal fue colonizado durante las últimas décadas de la República Galáctica. Sin embargo, a raíz de la transformación de la República en el Imperio Galáctico, Lothal fue explotado por el Imperio. Su gobernadora Arihnda Pryce posicionó sus fuerzas militares en Ciudad Capital. Además de la explotación de minerales, el Imperio también esperaba establecer una nueva ruta hiperespacial en el planeta.

Había pocas opciones laborales para los jóvenes ciudadanos del planeta, entre ellas ser reclutado para unirse al Cuerpo de soldados imperiales, la escuela de vuelo para pilotos imperiales o trabajar en una fábrica de Sistemas de Flotas Sienar, construyendo cazas TIE. Las previamente autosuficientes comunidades agrícolas se convirtieron gradualmente en materia usurpada por el Imperio. Durante la ocupación imperial del planeta, una rebelión comenzó a crecer ya que los habitantes locales vivían insatisfechos con las prácticas del Imperio.

Entre bastidores 
Después de que StarWars.com revelase la existencia del planeta Lothal y su fábrica Sienar, un sitio web llamado www.sienarfleetsystems.com apareció. Ese sitio web consiste en una imagen que representa un cartel de anuncio/propaganda para los Sistemas de Flotas Sienar en Lothal.

El aspecto visual de Lothal se basa directamente en el arte conceptual realizado por Ralph McQuarrie. Ese arte conceptual iba a servir en un principio para ilustrar los paisajes de Alderaan.

Referencias 

Planetas de Star Wars